Sezon 2017/18 Regionalligi – 10. edycja rozgrywek niemieckiej Regionalligi w piłce nożnej.

Rozgrywki toczyły się w pięciu grupach: Nord (Północ), Nordost (Północny-Wschód), West (Zachód), Südwest (Południowy-Zachód) oraz Bayern (Bawaria) i występowały w nich łącznie 92 drużyny. Po zakończeniu sezonu mistrzowie każdej grupy oraz wicemistrz grupy "Südwest" grali w barażu o trzy miejsca premiowane awansem do 3. Ligi, zaś najsłabsze drużyny z każdej grupy spadały do Oberligi (w przypadku Regionalligi Bayern jest to spadek do Bayernligi).

Grupa Nord (Północ)

Drużyny 

Drużyny występujące w sezonie 2017/18 w Regionallidze Nord:

Tabela

Statystyki

Grupa Nordost (Północny-Wschód)

Drużyny 

Drużyny występujące w sezonie 2017/18 w Regionallidze Nordost:

Tabela

Statystyki

Grupa West (Zachód)

Drużyny 

Drużyny występujące w sezonie 2017/18 w Regionallidze West:

Tabela

Statystyki

Grupa Südwest (Południowy-Zachód)

Drużyny 

Drużyny występujące w sezonie 2017/18 w Regionallidze Südwest:

Tabela

Statystyki

Grupa Bayern (Bawaria)

Drużyny 

Drużyny występujące w sezonie 2017/18 w Regionallidze Bayern:

Tabela

Statystyki

Baraże o utrzymanie 
W barażach o utrzymywanie wylosowano dwie pary: 15. w Regionallidze FC Memmingen zmierzyły się z TSV Rain am Lech (3. drużyna Bayernligi Południe), natomiast 16. SpVgg Bayreuth zmierzył się z TSV Aubstadt (wicemistrz Bayernligi Północ). Mecze rozegrano 25 i 28 maja 2018 roku.

Zwycięzca: FC Memmingen

Zwycięzca: SpVgg Bayreuth (bramki na wyjeździe)

Baraże o 3. Bundesligę 
O trzy miejsca w 3. Bundeslidze na sezon 2018/19 rywalizowali mistrzostwie grup oraz 2. drużyna Regionalligi West. Pierwsze mecze rozegrano 24 maja 2018, natomiast rewanże 27 maja 2018 roku.

Zwycięzca: TSV 1860 Monachium

Zwycięzca: Energie Cottbus

Zwycięzca: KFC Uerdingen 05

Przypisy 

Czwarty poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
2017 w Niemczech
2018 w Niemczech
Regionalliga